Кастильеха-де-ла-Куэста () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большая Севилья. Занимает площадь 2 км². Население — 17 282 человека (на 2010 год). Расстояние — 5 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Sitio web del Ayuntamiento 
 Castilleja de la Cuesta 
 Portal Castilleja de la Cuesta
 Escuela Deportiva Municipal de Baloncesto
 Izquierda Unida Los Verdes. Convocatoria por Andalucía en Castilleja de la Cuesta 

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи